Nils Dacke steht für:

 Nils Dacke († 1543), schwedischer Bauern- und Widerstandsführer

Schiffe:
 ein 1975 gebautes Fährschiff der TT-Line, siehe Nils Dacke (Schiff, 1975) 
 ein 1988 gebautes Fährschiff der TT-Line, siehe Huckleberry Finn (Schiff)
 ein 1995 gebautes Fährschiff der TT-Line, siehe Robin-Hood-Klasse